Лауденбах:

Топоним 
 Лауденбах — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Лауденбах — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Фамилия 
 Лауденбах, Павел Ксаверович — русский и советский спортсмен.